Sankt Dionysen steht für:

 Dionysius von Paris (frz. Denis, Denys), Märtyrer in Gallien, erster Bischof von Paris
 9. Oktober, Gedenktag des Heiligen

St. Dionysen oder St. Dionys ist der Name folgender geographischer Objekte:
 St. Dionys (Barum), Ortsteil der Gemeinde Barum im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 St. Dionysen (Traun), Stadtteil von Traun, Oberösterreich
 Sankt Dionysen (Bruck an der Mur), Ort in Bruck an der Mur im Murtal, Steiermark

St. Dionysen oder St. Dionys ist der Name
 zahlreicher Kirchen des Heiligen, siehe Dionysiuskirche